Trappmann ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Trappmann (Annika Roth; * 1992), deutsche Unternehmerin, siehe Annika und Hugo Sebastian Trappmann
 Hugo Sebastian Trappmann (* 1982), deutscher Unternehmer, siehe Annika und Hugo Sebastian Trappmann
 Mark Trappmann (* 1970), deutscher Soziologe und Hochschullehrer